Vue (en bretó Gwagenez) és un municipi francès, situat a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que històricament ha format part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 1.277 habitants. Limita amb els municipis de Frossay, Le Pellerin, Rouans, Chéméré i Arthon-en-Retz.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Nantes